Государственный флаг Непала () — единственный в мире государственный флаг непрямоугольной формы. Представляет собой упрощённую комбинацию вымпелов двух ветвей династии Рана — прошлых правителей страны.

Флаг был принят 16 декабря 1962 года. К тому времени вымпелы использовались раздельно на протяжении двух столетий. Вместе их начали использовать с XX века.

Синий цвет границы флага символизирует мир, а тёмно-красный — национальный цвет Непала. Два королевских символа олицетворяют надежду на то, что Непал будет существовать так же долго, как и солнце и луна. А треугольные преобразования флага — символ южной и северной вершин горы Эверест, или Джо-Мо-Рлунг-Ма (Джомолунгмы).

Треугольная форма флага является традиционной для культуры Южной Азии. Некоторые штаты в Индии также имеют треугольные флаги.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Флаг Непала

Непал
Государственные символы Непала